Selecta steht für:
 Selecta, schweizerisches Unternehmen für Verkaufsautomaten und Catering
 Selecta Spielzeug, deutscher Spielzeug-Hersteller
 Selecta (Lied), Lied von Afrojack und Quintino
 Agfa Selecta, Kameramodell des Herstellers Agfa
 Selve Selecta, Automodell des Herstellers Selve

Siehe auch:
 Selekta
 Selektah